Бронзов (Бронзова) — русская фамилия.

Известные носители 
 Бронзов, Александр Александрович (1858—1919, или 1937) — русский православный богослов.
 Бронзов, Иван Лаврентьевич (1896—1963) — советский оперный певец, народный артист УССР. 

 Бронзова, Татьяна Васильевна (род. 1946) — актриса театра и кино, заслуженный работник культуры РФ.

См. также 
 Бронза
 Бронзовка
 Бронзовки